Куп АСОБАЛ () је годишње рукометно такмичење за клубове из шпанске АСОБАЛ лиге. Прво издање приређено је 1990. године.

Победници

Успешност клубова

Види још 
 Куп Шпаније у рукомету
 АСОБАЛ лига
 Суперкуп АСОБАЛ

Спољашње везе 
 Сајт Рукометног савеза Шпаније

Рукометна такмичења у Шпанији
Национална рукометна куп такмичења